Роман Павлович Кавка (18 августа 1934, с. Геленки, Польская Республика (ныне Козовский район, Тернопольская область, Украина) — 21 августа 1997, Дрогобыч, Львовская область) — украинский и советский учёный-селекционер. Доктор сельскохозяйственных наук (1985).

Биография 
В 1958 году окончил Львовский зооветеринарный институт.

В 1958—1961 годах работал на Республиканской станции племеменной работы и искусственного осеменения сельскохозяйственных животных во Львове, затем в 1966—1997 годах — заведующим лаборатории животноводства Прикарпатского филиала Института земледелия и животноводства Западного региона Национальной академии аграрных наук Украины (с. Лешня (Львовская область)) (1966—1997).

Научная деятельность 
Работал над созданием внутрипородного типа симментальской породы крупного рогатого скота; разработал технологию консервирования зеленой массы, злаковых и зернобобовых культур; частичную замену молочного жира другими жирами и жирными кислотами; установил положительное влияние сбалансированности рационов телят по жирнокислотному составу на их рост и обмен веществ.

Автор ряда научных работ, в том числе диссертации «Влияние уровня жирового питания (молочным жиром) в молочный период на рост и формирование обменных функций у молодняка крупного рогатого скота».

Избранные публикации 
 Жирнокислотное (С5...С12) питание телят. 1984
 Низкомолекулярные жирные кислоты в питании телят // Молочно-мясное скотоводство: Сб. К., 1988. Вып. 73;
 Нормы короткоцепочечных жирных кислот в ЗУМ для телят // Животноводству — науч. обеспечение. Дн., 1991;
 Консервування діацетатом сечовини вологого фуражного зерна ярого ячменю сорту Ельгіна // Корми і кормовиробництво. В., 1995. Вип. 40 (в соавт.);
 Жирнокислотное питание телят. Л., 1997.

Литература 
 А. Дзюбайло. Кавка Роман Павлович // Тернопільський енциклопедичний словник : у 4 т. / редкол.: Г. Яворський та ін. — Тернопіль : Видавничо-поліграфічний комбінат «Збруч», 2005. — Т. 2 : К — О. — С. 7. — ISBN 966-528-199-2.

Ссылки 
 Кавка Роман Павлович

Доктора сельскохозяйственных наук
селекционеры СССР
селекционеры Украины
Животноводы СССР
Животноводы Украины
Выпускники Львовской государственной академии ветеринарной медицины
генетики СССР
Генетики Украины